Эмилиана Аранго (, родилась 28 ноября 2000 года) — колумбийская профессиональная теннисистка. Победительница одного турнира ITF.

Спортивная карьера 
Участница полуфинального матча на Открытом чемпионате США 2017 года среди юниорок, уступила победителю турнира американки Аманде Анисимовой.

С 2016 года выступает за сборную Колумбии в Кубке Билли Джин Кинг. По состоянию на конец 2021 года сыграла в рамках турнира 15 матчей, выиграла 7 и проиграла 8.

Рейтинг на конец года

Участие в турнирах

Победы ITF (1)

Поражения ITF (2)

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации 
 Статистика в Кубке Билли Джин Кинг

Теннисисты Колумбии